Vectran – materiał
 Vectran – eksperymentalny język programowania do obliczeń macierzy/wektorów